Pilgrim kan syfta på:
 Pilgrim, person som gör en pilgrimsresa till en helig plats
 Pilgrim (auktor), en auktorsförkortning
 Pilgrim (musikalbum), ett album av Eric Clapton
 Pilgrim (tidskrift), en svensk kristen tidskrift

Se även 
 Pilgrimsfäderna, en grupp personer i USA:s historia